Polsko-Turecka Izba Gospodarcza (tur. Polonya-Türkiye Ticaret Odasi) której celem jest wsparcie firm członkowskich, a także innych zainteresowanych firm w podejmowaniu wzajemnie korzystnej współpracy z partnerami z obydwu krajów, a w rezultacie wspomaganie rozwoju stosunków gospodarczych i handlowych pomiędzy Polską i Turcją, a także między regionami polskimi i tureckimi.

Utrzymuje przedstawicielstwa w Ankarze i Stambule.

Historia 
W okresie międzywojennym działała w Warszawie Polsko-Turecka Izba Handlowa przy ul. Pierackiego 14 (1936), następnie przy ul. Kredytowej 8 (1939).

Siedziba 
Poprzednio siedziba izby mieściła się przy ul. Smoczej 27, obecnie w kamienicy Krajowej Izby Gospodarczej przy ul. Trębackiej 4 (2015).

Zobacz też 
 Ambasada Turcji w Polsce

Bibliografia 
 książki adresowo-telefoniczne

Izby gospodarcze
Stosunki polsko-tureckie
Gospodarka Turcji
Gospodarka Polski